Вознесе́нский мост:
 Вознесенский мост — мост в Санкт-Петербурге через канал Грибоедова.
 Вознесенский мост — мост в Колпине через Советский канал.
 См. также 
 Вознесенский переулок (значения)
 Вознесенский проезд
 Вознесенский проспект (значения)